Фор,  — розповсюджене французьке прізвище.

Відомі особи:

 Жан-Батист Фор (1830—1914) — оперний співак та композитор.
 Поль Фор (поет) (, 1872—1960) — французький поет-символіст.
 Поль Фор (політик) (, 1878—1960) — французький політик, Генеральний секретар СФІО (1920—1940).
 Поль Фор (археолог) (, 1916—1997) — французький археолог.
 Рене Фор (, 1918—2005), французька акторка.
 Фелікс Фор (1841—1899) — президент Франції.
 Едгар Фор (1908—1988) — французький політик, двічі обирався прем'єр-міністром Франції.

 Фор Гнассінгбе — президент Того.

Інше
 Фор (народ) — група народів, що живуть, переважно, в західній частині Республіки Судан.

Французькі прізвища